Alte Warte steht für:
 Alte Warte (Barbis), Aussichtsturm in Bad Lauterberg, Niedersachsen
 Alte Warte, Kleingartenkolonie in Schweinfurt, Bayern; siehe Gartenstadt (Schweinfurt) #Geschichte